Рори Кокрейн (род. 28 февраля 1972 года) — американский киноактёр.

Биография 
Рори родился в межнациональной семье ирландца и уроженки Индии. В детском возрасте вместе с семьёй он перебрался в Англию. В Штаты он вернулся уже подростком. В Нью-Йорке он поступает в Школу искусств имени Фьорелло Ла Гуардии.

Уже в годы обучения Кокрейн начинает сниматься в кино и на ТВ. В 1990 года он появляется в сериале Х.Е.Л.П. на следующий год дебютирует в большом кино, сыграв в триллере Джеймса Дирдена «Поцелуй перед смертью» (роль Кокрейна длилась всего 15 секунд). В 1992 году актёр играет свою первую существенную роль в картине «Отцы и сыновья», где его партнёрами стали Джефф Голдблюм и Фамке Янссен.

В 1994—95 годах Рори дважды снимается с Рене Зеллвегер, на съёмках между актёрами завязываются романтические отношения.

Кокрейн пробует свои силы в театре. В кино ему чаще всего достаются роли второго плана. Например, в «Войне Харта» Грегори Хоблита и «Помутнении» Ричарда Линклейтера. На телевидении актёра можно увидеть в успешных сериалах «24 часа» и «C.S.I.: Место преступления Майами».

В 2011 году Рори начинает сниматься в политическом триллере «Операция „Арго“», впоследствии получившем массу кинонаград и номинаций. В их числе и премия «Оскар» за лучший фильм.

Фильмография

Ссылки 
 
 The New York Times

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино